Советские подводные лодки
 К-22 (1939—1943) — гвардейская субмарина серии XIV типа «Крейсерская»
 К-22 (1964) (1964—1994) — ПЛАРК первого поколения проекта 675